Joan Carreras i Goicoechea (1962), periodista i escriptor català
 Joan Carreras i Dagàs (1828-1900), compositor, music i pedagog català
 Joan Carreras i Farré (1860- ?), escultor i tallador català
 Joan Carreras i Martí (1935-2018), editor català
 Joan Carreras i Valldeperes (1973), actor català